Алма Прица (Загреб, 17. септембар 1962) је југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улога 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|4
|6
|3
|3
|16
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|5
|3
|1
|0
|9
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|2
|2
|1
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|1
|1
|1
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|1
|0
|2
|3
|-
! style="text-align:left;" | Видео
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|11
|14
|7
|6
|38
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1983. || Пијанист (ТВ филм) || /
|-
| 1984. || Задарски мементо || Розалија
|-
| 1985. || Хрватски народни препород || Глумица (1985)
|-
| 1985. || Шест дана јуна || Јагода
|-
| 1985. || Екран снежи (ТВ филм) || Ема Сабо
|-
| 1987. || Свила Шкаре (ТВ филм) || Мала
|-
| 1987. || Ил генерале || Тересита Гарибалди
|-
| 1988. || Предвечерје пуно скепсе (ТВ филм) || Глумица
|-
| 1988. || Живот са стрицем || Марта
|-
| 1989. || Повратак Катарине Кожул || Катарина Кожул
|-
| 1989. || Адађо (ТВ филм) || Мира
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Разбијена ваза (ТВ филм) || Марија Каменовиц
|-
| 1990. || -{Dracula: The Series}- (ТВ серија) ||
|-
| 1991. || Сан без граница || /
|-
| 1991. || Мој брат Алекса || Зорка Солина
|-
| 1991. || Крхотине || Инес Ливаја
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) || Зорка
|-
| 1992. || Славље Божићне Ноћи || /
|-
| 1992. || Сестре (Видео) || Јулија
|-
| 1993. || Роктање интелектуалних крмача или Еуропа данас (ТВ филм) || /
|-
| 1993. || Контеса Дора || Дора Пејацевиц
|-
| 1994. || -{Between Zaghlul and Zaharias}-(кратки филм) || /
|-
| 1995. || -{Tales of Mystery and Imagination}- (ТВ серија) || Беренице
|-
| 1996. || Седма кроника || Систер Клара
|-
| 1997. || Трећа жена || Вера Краљ
|-
| 1997. || Пушка за успављивање || Марта
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Срце није у моди || Марија Рузиц
|-
| 2001. || Алма Махлер (ТВ филм)|| Алма Махлер
|-
| 2002. || Ново доба (ТВ мини серија) || Девојка с мајмуном
|-
| 2003. || Свједоци || Новинарка
|-
| 2003. || Како лош сон || Нун
|-
| 2005. || Кад звони (ТВ серија)|| Дуња
|-
| 2005. || Жутокљунац (ТВ серија) || Учитељица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2012. || Халимин пут || Халима
|-
| 2013. || Прагови (кратки филм) || Весна
|-
| 2014. || -{Ponts de Sarajevo}- || /
|-
| 2016. || Министарство љубави || Љерка
|-
| 2016. || -{Der Kroatien Krimi}- (ТВ серија) || Тереза Ремић
|-
| 2016. || Скарлет (кратки филм) || /
|-
| 2019. || Дневник Дијане Будисављевић (филм) || Дијана Будисављевић
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2005. || Друга страна Велеса (документарни филм) || Лично
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1962.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Загрепчани
Добитници награде Златна арена